Formy prawne przedsiębiorstw w Szwajcarii

Formy prawne przedsiębiorstw występujące w Szwajcarii uzależnione są od prawa danego kantonu. Są one wzorowane albo na niemieckich, albo na francuskich formach prawnych.

 Aktiengesellschaft (AG) – spółka akcyjna
 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uwaga: Formy o podobnych lub identycznych nazwach występują również w Niemczech i Austrii.

Aktiengesellschaft 

Formy organizacyjno-prawne według państw
Prawo w Szwajcarii